Zanzibar kan syfta på:

Zanzibar – ett delvis självstyrande örike i union med Förenade republiken Tanzania
 Sultanatet Zanzibar –  ett tidigare sultanat i Zanzibararkipelagen
Zanzibar (ö) –  en ö i Indiska oceanen
Zanzibar (stad) – en av Tanzanias största städer
Zanzibars stenstad –  en del av staden Zanzibar
Zanzibararkipelagen – flera öar som ligger utanför Östafrikas kust i Indiska oceanen
Västra Zanzibar – en av Tanzanias 26 regioner belägen på den västra delen av ön Zanzibar
Zanzibar – en dansrestaurang i Stockholm, se Fasching